Bloedhond (hondenras), een hondenras dat afkomstig is uit België
Bloedhond (Harry Potter), een begrip dat voorkomt in de Harry Potter-boeken van J.K. Rowling